Vnukovo 
 Aeroporto di Mosca-Vnukovo
 Vnukovo, un quartiere di Mosca